Воскресенский собор (Храм Воскресения Христова) — православный храм в городе Почепе Брянской области. Относится к Клинцовской епархии Русской православной церкви.

История 
Собор возведён на месте деревянной церкви, построенной в 1715 году. Собор построен в 1765—1771 годах на средства гетмана Войска Запорожского графа Кирилла Разумовского под руководством местного архитектора А. Г. Яновского. Проект храма разработал А. Ринальди, по другой версии, Жан-Батист Валлен-Деламот. Здание входило в состав дворцового ансамбля, погибшего во время Великой Отечественной войны.

Во время Гражданской войны был разграблен красноармейцами. В 1934—1937 годах в соборе служили протоиерей Исаак Козлов и протоиерей Леонид Лапчинский, старостой храма являлся Ефрем Медведев. В 1937 году они были арестованы и расстреляны, а храм закрыт. Во время немецкой оккупации церковь открыли, но после окончания войны она была закрыта вновь. В 1990 году в храме снова возобновились богослужения. В 1999 году из московских реставрационных мастерских были возвращены иконы иконостаса.

Архитектура 
Храм представляет собой двухэтажное кирпичное строение в переходном от барокко к раннему классицизму стиле. Основной объём имеет форму латинского креста. Северный, восточный и южный рукава закруглены. Над средокрестием возвышается небольшой четверик, увенчанный яйцевидным куполом. На куполе размещён двусветный цилиндрический барабан с полусферическим покрытием. К трапезной храма примыкает высокая четырёхъярусная колокольня.

Двухъярусный иконостас выполнен по рисунку Бартоломео Растрелли. Иконы для него написал Г. Стеценко, придворный художник К. Г. Разумовского. Некоторые детали иконостаса были утрачены.

Примечания 

Почеп
Храмы Почепа
Храмы, построенные в 1771 году в России
1771 год в Брянской области
Почеп
Почеп
Почеп
Храмы, заложенные в 1765 году